XAC steht für:
 Xi'an Aircraft Company
 Flughafen Arcachon (La Teste-de-Buch) (IATA-Code), siehe La Teste-de-Buch, Frankreich
 AirCharter World, Vereinigte Staaten (ICAO-Code)

xac steht für:
 Kachari (ISO-639-3-Code), eine der Bodo-Koch-Sprachen

Abkürzung